Ádám Zoltán (1899–1990) lovas, lovaglótanár
 Ádám Zoltán (1916–?) labdarúgó
 Ádám Zoltán (1959–2022) festő, performer, egyetemi tanár